Эрик Маккой (, 27 августа 1997, Сан-Антонио, Техас) — профессиональный футболист, выступающий на позиции центра в клубе НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».

Биография 
Эрик Маккой родился 27 августа 1997 года в Сан-Антонио. В 2014 году он окончил старшую школу города Лафкин, затем поступил в Техасский университет A&M.

Любительская карьера 
Первый год в университете Маккой провёл в статусе освобождённого игрока, тренировался с командой, но не принимал участия в матчах. В 2016 году он стал игроком стартового состава «Эггис» и сыграл в тринадцати матчах, попав по итогам сезона в символическую сборную новичков конференции SEC. В 2017 году он также провёл тринадцать игр, в двух из которых выходил на поле на позиции гарда. Весной 2018 года Маккой получил командную награду за лучшие достижения в учёбе, а позднее был выбран капитаном. В своём последнем сезоне в университете он сыграл в двенадцати матчах и помог раннинбеку Трейвеону Уильямсу стал лидером конференции по набранным на выносе ярдам. По итогам года Маккой вошёл в число претендентов на Римингтон Трофи, вручаемый лучшему центру студенческого футбола.

Профессиональная карьера 
Официальный сайт НФЛ перед драфтом 2019 года отмечал, что Маккой может пригодиться практически любой команде, так как способен противостоять разноплановым защитникам. К достоинствам игрока относили большой опыт игры, в том числе против сильнейших студенческих команд, хороший контроль прохода А для бегущего, работу рук и низкий центр тяжести. Минусами называли недостаток подвижности при игре на открытом пространстве и скорости, поспешность действий в некоторых ситуациях, не лучший навык принятия решений при пасовых розыгрышах. Аналитик Лэнс Зирлейн сравнивал его с центром Кори Линсли, выступавшим за «Грин-Бэй Пэкерс», и прогнозировал выбор во втором раунде драфта.

На драфте под общим 48 номером Маккоя выбрали «Нью-Орлеан Сэйнтс», осуществившие обмен с «Майами Долфинс», чтобы подняться выше в очереди. Команде требовался игрок на позицию центра: после завершения карьеры Максом Унгером в составе остался только Ник Истон, ранее пришедший как свободный агент. В мае он подписал с «Сэйнтс» четырёхлетний контракт на общую сумму 6,07 млн долларов.

В регулярном чемпионате 2019 года Маккой выходил в стартовом составе во всех шестнадцати матчах команды, сыграв в 99 % снэпов. По оценкам сайта Pro Football Focus он стал лучшим среди линейных нападения, дебютировавших в НФЛ в этом сезоне, Ассоциация футбольных журналистов Америки включила его в символическую сборную новичков, а бывший футболист Брайан Болдингер сравнил Эрика с трактором John Deere.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Нью-Орлеан Сэйнтс»